Karl-Liebknecht-Haus steht für:
 Karl-Liebknecht-Haus, historisches Bürogebäude und Bundesgeschäftsstelle der Partei Die Linke, Berlin
 Karl-Liebknecht-Haus (Calvörde), historisches, politisches und kulturelles Bauwerk, Calvörde, Sachsen-Anhalt
 während der DDR-Zeit die Bezeichnung des heutigen Liebknecht-Hauses in Leipzig, Wohnhaus der Familie von Wilhelm Liebknecht von 1867 bis 1881 und Geburtshaus von Karl Liebknecht